Municipio de Chambersburg puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Chambersburg (condado de Iredell, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Iredell.
 Municipio de Chambersburg (condado de Pike, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Pike.